Liste der Baudenkmale in Schönberg oder Liste der Baudenkmäler in Schönberg steht für:

 Liste der Baudenkmale in Schönberg (Mecklenburg), Gemeinde Schönberg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

 Liste der Baudenkmäler in Schönberg (Niederbayern), Gemeinde Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Schönberg (Oberbayern), Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern